Osoby o tym nazwisku:
 Adam Bobiński (1896-?) – polski lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Celina Bobińska (1913-1997) – polska historyk dziejów nowożytnych
 Franciszek Bobiński (1793-1883) – pułkownik Wojsk Polskich Królestwa Kongresowego
 Helena Bobińska (1887-1968) – polska i radziecka powieściopisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz tłumaczka
 Henryk Bobiński (1861-1914) – polski pianista i kompozytor
 Jolanta Bobińska (ur. 1956) – polska działaczka społeczna prezes i założycielka fundacji „Dom w Łodzi”
 Krzysztof Bobiński (ur. 1949) – polski dziennikarz i publicysta, działacz społeczny
 Lena Kolarska-Bobińska (ur. 1947) –  polska socjolog, profesor nauk humanistycznych
 Stanisław Bobiński (1882-1937) – polski pisarz, działacz komunistyczny
 Witold Bobiński – polski filolog
 Władysław Bobiński (1901-1975) – polski wojskowy